Ontario Scotties Tournament of Hearts 2011 – prowincjonalne mistrzostwa Ontario kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2011. Turniej finałowy odbył się w dniach 24-30 stycznia 2011 w Thornhill na lodowisku Thornhill Golf & Country Club.

Tytułu mistrzowskiego bronił zespół Kristy McCarville, który dotarł do finału i wynikiem 6:9 przegrał na korzyść Rachel Homan.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
30 stycznia 2011; 14:00

Półfinał 
30 stycznia 2011; 9:30

1-2 
29 stycznia 2011; 14:00

3-4 
29 stycznia 2011; 19:00

Tie-breaker 
29 stycznia 2011; 9:30

Round Robin

Sesja 1. 
24 stycznia 2011; 19:00

Sesja 2. 
25 stycznia 2011; 14:00

Sesja 3. 
25 stycznia 2011; 19:00

Sesja 4. 
26 stycznia 2011; 14:00

Sesja 5. 
26 stycznia 2011; 19:00

Sesja 6. 
27 stycznia 2011; 14:00

Sesja 7. 
27 stycznia 2011; 19:00

Sesja 8. 
28 stycznia 2011; 14:00

Sesja 9. 
28 stycznia 2011; 19:00

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
  

2011 w curlingu
2011
2011 w Kanadzie